Mužská dvouhra Sydney Tennis Classic 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do singlové soutěže sydneyského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. V letech 2020 a 2021 se nekonal. Obhájcem titulu z roku 2019 byl australský tenista Alex de Minaur,, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Rus Aslan Karacev, jenž ve finále zdolal Brita startujícího na divokou kartu Andyho Murrayho po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. V probíhající sezóně si dvacátý hráč světa připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour a první na australské půdě. Oba finalisté se na túře ATP střetli poprvé.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Sydney Tennis Classic 2022